Mészáros Andor (1900–1972) magyar származású ausztrál szobrász- és éremművész, építész
 Mészáros Andor (1971–) történész, irodalomtörténész